Вольке ():
 Хегенбарт, Вольке Альма — немецкая актриса
 Вольке, Манфред — немецкий боксёр